Терновская (до 2016 года — шахта имени Ленина) — железорудная шахта в городе Кривой Рог.

История 
Шахта введена в эксплуатацию в 1963 году. Проектная мощность 2 300 000 тонн богатой руды. В 1964 году добыто 43 000 тонн руды.

В 1969 году ствол шахты углублён до 1200 метров.

Входила в состав рудоуправления имени В. И. Ленина производственного объединения «Кривбассруда».

В 1997 году добыто 1 700 000 тонн руды с содержанием железа 53,89 %.

С середины 2010-х годов — в составе ОАО «Криворожский железорудный комбинат» (КЖРК). В 2010 году, впервые в Кривбассе, шахтостроительное управление при углублении ствола достигло глубины 1605 метров.

В 2016 году переименована в современное название.

Характеристика 
Среднее содержание железа в рудном массиве на рабочих горизонтах составляет 55,77%. В шахтном поле преобладают залежи столбообразный формы, длиной 50—300 м, углом падения 54—60°, горизонтальной мощностью 10—30 м.

Прочность руд 50—70 МПа. Породы висячего бока сложены устойчивыми мартитовыми кварцитами прочностью 160—180 МПа, лежачего — комбинированными кварцитами прочностью 120—140 и 160—200 МПа с прослойками сланцев. 

Месторождение вскрыто четырьмя стволами: рудоподъёмным, вспомогательным и двумя вентиляционными. 85 % разработки запасов руды ведётся камерными системами, 15 % — системами с обрушением налягающих пород. Высота этажа 75 м.

На шахте разведаны запасы руды до глубины 1955 метров — 149,86 млн тонн с содержанием железа 57,40 %.

Примечания

Источники 
 
 Шахта ім. Леніна // Гірничий енциклопедичний словник: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д.: Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — С. 620. ISBN 966-7804-78-X.
 Шахта им. Ленина // Горнорудное дело Украины в сети Интернет [Текст]: справочник / О. Е. Хоменко, М. Н. Кононенко, А. Б. Владыка, Д. В. Мальцев. — Днепропетровск: Национальный горный университет, 2011. — 288 с. — С. 19. ISBN 978-966-350-306-6.

Ссылки 
 Шахта имени В. И. Ленина (Кривой Рог) в MiningWiki — свободной шахтёрской энциклопедии.
 Шахта Терновская (им. Ленина), Криворожский железорудный бассейн (Кривбасс), Днепропетровская область, Украина.
 Шахта імені Леніна.
 Шахта «Тернівська».
 Шахта «Терновская» в Викимапии.
 Шахта «Тернівська».

Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Шахты Кривого Рога